Шанте́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Сейяк. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19038.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 70 км юго-восточнее Лиможа, в 12 км к северо-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 565 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 323 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 231 были экономически активными, 92 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 231 активных работали 227 человек (121 мужчина и 106 женщин), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 92 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 50 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мишель (XII век). Памятник истории с 1972 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез